Elia (profeet), de Griekse versie van de naam van de profeet 
 Elias (oratorium), oratorium van Felix Mendelssohn Bartholdy
 Elías, gemeente in Colombia
 Elias (televisieprogramma), televisieprogramma voor kinderen
 Elias (Commandovoerings ondersteuningssysteem), commandovoerings ondersteuningssysteem voor de Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (KLu) en Koninklijke Marine (KM)
 ELIAS (muziek), Belgische muziekformatie rond Elias Smekens en Frederik Cornelis
 Elias (parochie), parochie in Kopenhagen
 Elias (geslacht), het adellijke regentengeslacht uit Amsterdam
 Elias (Zweden), Zweedse reggaeband

Personen 
 Elias van Antiochië, Grieks-Orthodox patriarch van Antiochië (840-852)
 Elias Smekens (1987), Vlaams presentator
 Hendrik Elias (1902-1973) Vlaams politicus en collaborateur met de Duitse bezetter
 David Willem Elias (1758-1828), burgemeester van Amsterdam
 Eduard Elias (1900-1967), Nederlands journalist en schrijver
 Etienne Elias (1936-2007), Vlaams kunstschilder
 Pieter Jacob Elias (1909-1992), kapitein-ter-zee vlieger en Vliegerkruis
 Ton Elias (1955), journalist en politicus
 Elias Mendes Trindade (1985), Braziliaans voetballer
 Norbert Elias (1897-1990), Joods-Duits-Brits socioloog
 Elias Elffors Elfström (2000), de Zweedse deelnemer aan het Junior Eurovisiesongfestival 2013
 Jeffrey Logan Sciullo (1987), Amerikaans professioneel worstelaar onder de ringnaam Elias